Perinelli – cognome italiano
 Elena Perinelli – pallavolista italiana
 Ugo Perinelli – partigiano e politico italiano